Christian Berner kan syfta på:
Christian Berner (balettmästare)
 Christian Berner (skådespelare)
 Christian Berner (generalkonsul)
 Christian Berner AB